

Persone 
 Christiane Ziegler
 Dave Ziegler – dirigente sportivo statunitense di football americano
 Delores Ziegler – mezzosoprano statunitense
 Edi Ziegler
 Ernst Ziegler
 Garth Ziegler
 Günter M. Ziegler
 Heinz Ziegler
 Henri de Ziégler
 Jacob Ziegler
 Jean Ziegler – sociologo e politico svizzero
 Karl Ziegler – chimico tedesco
 Kate Ziegler
 Maddie Ziegler
 Marc Ziegler – calciatore tedesco
 Marcus Ziegler
 Matilda Ziegler
 Patrick Ziegler
 Renata Ziegler
 Reto Ziegler – calciatore svizzero
 Thomas Ziegler (ciclista)
 Thomas Ziegler (hockeista su ghiaccio)
 William H. Ziegler

Geografia 
 Isola di Ziegler

Altro 
 Spedizione polare Ziegler
 Albert Ziegler GmbH & Co. KG – è uno dei produttori mondiali di veicoli per i vigili del fuoco

Pagine correlate 
 Adolf Ziegler (disambigua)
 Thomas Ziegler